Лелюкинский сельский Совет — сельский Совет на территории Ивьевского района Гродненской области Республики Беларусь.

Состав 
Лелюкинский сельсовет включает 28 населённых пунктов:
 Байраши — деревня.
 Барово — деревня.
 Чапунь — деревня.
 Большое Барово — деревня.
 Броды — хутор.
 Вильчаши — деревня.
 Галуновичи — деревня.
 Козевичи — деревня.
 Корешеняты — деревня.
 Крупли — деревня.
 Лежневичи — деревня.
 Лелюки — деревня.
 Лотевка — деревня.
 Лугомовичи — деревня.
 Малая Чапунь — деревня.
 Малое Барово — деревня.
 Мишуковичи — деревня.
 Мильва-Березина — деревня.
 Мунцевичи — хутор.
 Миколаево — деревня.
 Новая Березина — деревня.
 Новоселки — деревня.
 Песевичи — деревня.
 Поддуды — деревня.
 Черневичи — деревня.
 Шильвы — деревня.
 Юрковичи — хутор.
 Яськовичи — деревня.

Производственная сфера 
 СПК «Лелюкинский»
 СПК «Лаздунский»

Социальная сфера 
Образование — УПК ДС-СШ, УПК ДС-БШ. Медицина — 4 ФАПа. Культура — 1 СДК, 1 сельская библиотека, 1 библиотека-клуб.

Памятные места 
Воинские захоронения — индивидуальные могилы д. Песевичи, д. Козевичи, братские могилы д. Барово, д. Чапунь.

Достопримечательности 
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в д. Николаево.

Церковь Варвары Великомученицы в д. Чапунь.

См. также 
 Ивьевский район

Примечания

Ссылки 
 Ивьевский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Ивьевского района